Albert Guðmundsson ist der Name folgender Personen: 

* Albert Guðmundsson (Fußballspieler, 1958) (* 1958), isländischer Fußballspieler
 Albert Guðmundsson (Fußballspieler, 1997) (* 1997), isländischer Fußballspieler
 Albert Sigurður Guðmundsson (1923–1994), isländisch-französischer Fußballspieler und Politiker